«Сорока» () — картина, написанная французским художником Клодом Моне (, 1840—1926) в 1868—1869 годах. Размер картины — , c рамой <ref
name="orsay2"></ref>.

История и описание 
В конце 60-х годов XIX века Моне овладело желание запечатлеть и передать зрителю чувства и эмоции, пробуждаемые в его душе мимолётными состояниями окружающей природы. Вдохновлённый Писсарро, а также Ренуаром и Сислеем, он погрузился в сложную работу над снежным пейзажем.

Незадолго до этого на суд публики уже был с успехом представлен зимний пейзаж, выполненный художником Гюставом Курбе в восторженной манере изображения зимнего леса и охоты. Как бы снижая восторженность Курбе, Моне предпочёл изобразить на картине сороку, севшую на калитку, как хрупкую одинокую ноту, случайно оброненную кем-то на нотный стан. Изображение на картине соткано солнцем и снегом, которые передают нам ощущение неуловимой полутвёрдой полупрозрачной материи.

Художник создал пейзаж, характерный для импрессионизма — изобразительного жанра, получившего своё название пятью годами позднее, на первой официальной выставке. Для этого сельского пейзажа вблизи Этрета, написанного Моне как будто на одном дыхании, были использованы редкие в то время неяркие и, вместе с тем, сверкающие тона, создающие неповторимый свет солнечного зимнего дня.

Впечатление, произведённое на публику этой картиной, выразил критик Феликс Фенеон, написавший, что публика, приученная к ужасному изобразительному соусу от столпов официальной живописи и академиков, была поражена созерцанием этой неброской картины.

Новизна и смелость манеры Моне, погружающего нас в мир своих чувств и переживаний, заметно отличают эту картину от классических изображений зимнего дня того времени. Это обстоятельство объясняет тот факт, что картина была отвергнута жюри Парижского салона 1869 года.

Примечания

Ссылки 
 The Magpie, 1868—1869, Claude Monet, Google Art Project, www.googleartproject.com

Картины Клода Моне
Картины из собрания музея Орсе
Пейзажи XIX века
Картины с изображением птиц
Зима в живописи